El Turbó, massís de la Ribagorça
 Marci Livià Turbó, general romà sota Trajà i Adrià.